Palm Beach signifie Plage de la palme en anglais.

Toponymie

Aruba 
 Palm Beach (Aruba), une ville sur l'île d'Aruba.

Australie 
 Palm Beach (Nouvelle-Galles-du-Sud), une banlieue de Sydney ;
 Palm Beach (Queensland), une banlieue de Gold Coast.

États-Unis 
 le comté de Palm Beach, en  Floride ;
 Palm Beach (Floride), une ville de Floride ;
 Palm Beach (Illinois), une ville d'Illinois.

Nouvelle-Zélande 
 Palm Beach, localité de l’ île de Wiaheke dans le nord de l’Île du Nord.

Cinéma, télévision 

Palm Beach, un film de 1979 ;
Les Dessous de Palm Beach (Silk Stalkings) est une série télévisée américaine.